Kanem steht für:

 ein großes vorkoloniales Reich im Tschadseegebiet, siehe Reich Kanem
 eine Provinz im Tschad, siehe Kanem (Provinz)
 ein afrikanisches Volk östlich des Tschadsees, siehe Kanembu (Volk)
 dessen Sprache, siehe Kanembu (Sprache)

Kanem ist der Familienname von:
 Natalia Kanem (* um 1955), panamaisch-US-amerikanische Ärztin, Exekutivdirektorin des UN-Bevölkerungsfonds